Pata - em inglês, paw
Ou ainda:
Paw (banda)
Paws (filme)
Soldagem a plasma - conhecida pela sigla "PAW" (plasma arc welding)

Localidades

Paw Paw

Desambiguação